

Унін — село в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Унін — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Унін — село, громада округу Скаліца, Трнавський край.